

Communes 

 Lestelle-Bétharram : commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques
 Lestelle-de-Saint-Martory : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne